O FIBA Afrobasket 1968 foi a quarta edição da competição continental organizada pela FIBA África, sucursal da Federação Internacional de Basquetebol no continente africano.

Grupo A

Partidas

Grupo B 

Afrobasket
1968 no basquetebol
Desporto em Marrocos em 1968
Eventos esportivos sediados em Marrocos